Memfis (Μεμφις) – w mitologii greckiej żona Epafosa, córka Nilu, królowa Egiptu.

Przodkowie 
Memfis była córką Nilu (czyli Nejlosa, boga rzeki Nil).

Kobietę tą wziął sobie za żonę Epafos, władca Egiptu, syn Io, córki innego boga rzecznego Inachosa z Argololidy, i Zeusa, najwyższego boga starożytnej Grecji. 

Jan Parandowski nie wymienia jej z imienia, opisując mit o Io i Epafosie. Podobnie czyni Graves, choć pisze o córkach Epafosa. Grimal wprost przeciwnie, i dodaje jeszcze, że od imienia tej królowej bierze swą nazwę miasto Memfis. Z drugiej strony rzeczony autor podaje również inną wersję mitu, w której Memfis nie występuje, a żona Epafosa to Kasiopea.

Potomkowie 
Od Epafosa i Memfis wywodzi się cały ród. Ich córka Libia, od której nazwę czerpie cały kraj, urodziła Posejdonowi Agenora, ojca Europy i Kadmosa. Inną córką tej pary była Lisianassa bądź Lizjanassa, która również powiła Posejdonowi syna. Jako córkę Epafosa i Mmefis wymienia się też Tebe.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Królowe w mitologii greckiej